Italia
 Caselle – frazione di Alseno in provincia di Piacenza
 Caselle in Pittari – comune in provincia di Salerno
 Caselle Landi – comune della provincia di Lodi
 Caselle Lurani – comune della provincia di Lodi
 Caselle Torinese – comune della città metropolitana di Torino
 Caselle – frazione di Altivole in provincia di Treviso
 Caselle – frazione  di Morimondo nella città metropolitana di Milano
 Caselle – frazione di Sommacampagna in provincia di Verona
 Caselle – frazione di Selvazzano Dentro in provincia di Padova
 Caselle de' Ruffi – frazione di Santa Maria di Sala nella città metropolitana di Venezia
 Caselle – frazione di Crevalcore nella città metropolitana di Bologna
 Caselle – l'unica frazione di Maltignano in provincia di Ascoli

Pagine correlate 
 Casella

Altri progetti